La route départementale 118, ou RD 118, est située :
 dans les départements du Tarn, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, elle relie Mazamet puis Carcassonne à Mont-Louis, reprenant l'ancienne RN 118, déclassée en 1972 ;
 dans le département de l'Aude, elle reliait jusqu'en 1972 Villedaigne à Saint-Pierre-la-Mer, cette liaison a été renumérotée RD 1118 ;
 dans le département du Tarn, elle reliait jusqu'en 1972 Saliès à Puygouzon, cette liaison a été renumérotée RD 118A ;
 dans le département de l'Essonne, elle relie Les Ulis à Villeneuve-le-Roi.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier de l'Aude
 Réseau routier des Pyrénées-Orientales
 Réseau routier du Tarn
 Réseau routier de l'Essonne

118